Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az torna férfi nyújtógyakorlat versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 29. és augusztus 2. között rendezték a Palau Sant Jordiban.

Versenynaptár

Eredmények 
Az eredmények pontban értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe, egy nemzetből csak két tornász juthatott tovább.

Döntő

Források 

Torna az 1992. évi nyári olimpiai játékokon